Jméno a příjmení Karel Čížek má více nositelů:

 Karel Čížek (1913–1991) – český komunistický prokurátor
 Karel Čížek (politik) (1833–1894) – český politik, poslanec Českého zemského sněmu
 Karel Čížek (překladatel) (1922–2013) – překladatel české literatury do novořečtiny
 Karel Čížek (mykolog) (1935–2013) – český mykolog a voják